Солянский сельсовет

Астраханская область 
 Солянский сельсовет Наримановского района

Волгоградская область 
 Солянский сельсовет Красноармейского района Волгограда (упразднён в 2010 году)

Омская область 
 Солянский сельсовет Черлакского района (упразднён в начале 2000-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)